Zukunftsbaum steht für:

 Zukunftsbaum, ein forstwirtschaftliches Konzept, siehe Z-Baum
 Zukunftsbaum, eine Baumdarstellung des zukünftigen gewünschten Zustandes mit Fokus auf die zu ergreifenden Maßnahmen, siehe Theory of Constraints #Denkprozesse